A saga prózai formában szájhagyományosan őrzött, pergamenre írt elbeszélés.

Vállalatok / Szervezetek
 Saga DAB radio, angol rádióállomás
 Saga Airlines, egy török légitársaság
 Saga Falabella, üzletlánc Peruban
 Saga Group, angol vállalat, mely az 50 év felettiek szükségleteit tartja szem előtt
 Saga Petroleum LLC, amerikai olajvállalat
 Saga Petroleum, norvég olajvállalat
 Saga Communications
 Saga Musical Instruments, vonós hangszereket gyártó és kereskedelmi cég
 Société Anonyme de Gérance et d'Armement, 1919-ben alapított francia hajózási vállalat
 Swordsmen and Sorcerers' Guild of America (SAGA)
 Schola Artis Gladii et Armorum (SAGA) Európai Harcművészetek Iskolája

Zene
Saga, kanadai rockegyüttes
Saga, a Saga kanadai rockegyüttes első albuma
Irodalom
Saga, Erico Verissimo regénye
Saga, Conor Kostick regénye
Videójátékok
Saga, egy MMORTS videójáték a Silverlode Interactive fejlesztésében
SaGa, a Square Enix videójáték franchise-e
SAGA System, egy szerepjáték rendszer

Földrajz
Saga megye, megye Tibetben
Saga, város, Saga megye székhelye
Saga prefektúra, prefektúra Japánban
Saga, a Saga prefektúra fővárosa
Saga, kerület Kiotóban

Személyek
 Emperor Saga (786–842), Japán vezetője 809 és 823 között
 Nabesima klán, Szaga (Saga) család néven is ismert japán nemesek
 Saga, az Alice Nine basszusgitárosa
 Saga (1975)  svéd nacionalista énekesnő

Informatika
 SAGA (számítástechnika), The Open Grid Forum SAGA (Simple API for Grid Applications) sztenderd 
 SAGA C++ Reference Implementation, az OGF SAGA sztenderd egy végrehajtása
 SAGA GIS, geoinformációs rendszer

Tudomány
 Saga, a maláj neve az Adenanthera pavonina nevű kemény, vörös termésű fának 
 Akar Saga, a maláj neve az Abrus precatorius nevű kemény, vörös termésű hüvelyes kúszónövénynek
 Saga (szöcskenem), a szöcskék egy neme a Fürgeszöcskék családban
 Saga hellenica
 Saga pedo
 SAGA (biológia), Spt-Ada-Gcn5 Acetiltraszferáz, a hiszton acetiltranszferáz komplex
1163 Saga, aszteroida

egyéb
 SAGA, férfi magazin (1950-es – 1980-as évek)
 Sága, a norvég mitológia egyik istennője
 Saga sajt, dán kék sajt
 MS Saga, az MV Ancona komphajó korábbi neve 1972—1977
 Proton Saga, az első autó, melyet a malajziai Proton gyártott

Személynév-egyértelműsítő lapok
Informatikai egyértelműsítő lapok
Tudományos egyértelműsítő lapok
Mozaikszók egyértelműsítő lapjai